Lowell est le nom de plusieurs villes aux États-Unis d'Amérique :
 Lowell Point, localité d'Alaska dans le Borough de la péninsule de Kenai
 Lowell (Arkansas)
 Lowell (Floride)
 Lowell (Indiana)
 Lowell (Maine)
 Lowell (Massachusetts)
 Lowell (Michigan)
 Lowell (Caroline du Nord)
 Lowell (Ohio)
 Lowell (Oregon)
 Lowell (Vermont)
 Lowell (Wisconsin)

Astronomie 
 Lowell, une région découverte en 2015 sur la planète naine Pluton
Lowell, un cratère d'impact lunaire situé juste au-delà du flanc ouest de la Lune.

Patronyme 
 Amy Lowell, poète
 Chris Lowell, acteur
 Francis Cabot Lowell
 
 Lowell Liebermann, compositeur américain
 Marth Lowell d'Altea, personnage de jeu vidéo
 Norman Lowell (né en 1946), homme politique maltais
 Percival Lowell, astronome
 Robert Lowell, poète américain
 Yuri Lowell, personnage de jeu vidéo

Voir aussi 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Homonymie de localités